

Cinema 
 Black Eyes – film del 1915 diretto da Will Louis
 Black Eyes – film del 1939 diretto da Herbert Brenon

Musica 
 Black Eyes – gruppo musicale statunitense
 Black Eyes – album dei Black Eyes del 2003
 Black Eyes – EP delle T-ara del 2011
 Black Eyes – singolo degli Snowden del 2005